Eastmond ist der Familienname folgender Personen: 

 Craig Eastmond (* 1990), englischer Fußballspieler
 Mariama Eastmond (* 1983), Badmintonspielerin aus Barbados